Алексе́й Агафо́нов:
 Агафонов, Алексей Андреевич (1926—2020) — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Татарской АССР
 Агафонов, Алексей Иванович (1924—1978) — Герой Советского Союза.
 Агафонов, Алексей Николаевич (1921—1989) — политработник ВС СССР, генерал-полковник.
 Агафонов, Алексей (Александр) Семёнович (1746—1792 или 1794) — российский синолог.
 Агафонов, Алексей Сергеевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.